Александр Гранатович Шпак (род. 28 апреля 1959 года, Жданов) — украинский художник, член национального Союза художников Украины.

Биография 
Александр Шпак родился 28 апреля 1959 года в Жданове в семье рабочих. В 1978 году окончил Ждановский индустриальный техникум и поступил в Ждановский металлургический институт. 
В ноябре 1979 году прервал обучение и стал художником, несколько лет работал штамповщиком на заводе «Азовмаш». C 1980 по 1982 год служил в армии.

Творческая деятельность 
С 1987 по 1993 год был художником-оформителем, выполнял работы декоративного и декоративно-монументального характера (декоративная живопись, супер-графика, панно, декоративная скульптура). Затем увлёкся станковой живописью маслом. Пишет пейзажи, натюрморты, портреты.
Участвовал более чем в 40 выставках (городских, групповых, в 9 всеукраинских и 5 персональных, в том числе Мариуполе, Донецке, Киеве, Ивано-Франковске, Черкассах, Хмельницке).

Александр Шпак является дипломантом Всеукраинского триеннале живописи-2010 Национального Союза Художников Украины в г. Киеве.

Репродукция его работы «Абрикосовое дерево» размещена в альбоме «Изобразительное искусство Украины».

Работы Шпака хранятся во многих частных коллекциях Украины, Кипра, Италии, России, США, Белоруссии и Израиля. Часть работ представлены в Мариупольском художественном музее им. Куинджи и Мариупольском краеведческом музее.

Участие в выставках 
 «Всеукраинское триеннале живописи», Киев, 2007
 «Всеукраинское триеннале живописи», Киев, 2010
 «Исторические фигуры будущего. Всеукраинская художественная выставка современного портрета.», Киев, 2010.
 «Всеукраинская художественная выставка ко дню независимости Украины.», Киев, 2011.
 «Мемориал А.И. Куинжи», Мариуполь, 2012.

Примечания

Источники 
 Биография и работы Шпака на сайте Союза художников Украины
 Александр Бондаренко. В гостях у Александра Шпака, мариупольского художника новой формации, известного не только у нас в городе. // Приазовский рабочий № 32 от 03 Марта 2006 года
 Светлана КУЗМИНСКАЯ. Диалог Александра Шпака с Франсуа Клуэ в период кризиса. // Ильичёвец № 65, 20 июня 2009 года
 Биография и работы Шпака на сайте promariupol.com
 Работы Шпака на сайте shpak
 Биография и работы Шпака на сайте chendrs.com

Художники Украины